Списък на кметовете и председателите на ИК на ГНС на град Монтана от Освобождението на България до днес.

Кметове на Монтана

Източници 
 Герасимов, Йордан, Кметовете на град Монтана (1878 – 1948), В. Търново, 2008, 167 с.
 Герасимов, Йордан, Монтана – Кутловица – Фердинанд – Михайловград, С., 1991, 96 с.

Монтана